Лим може да се отнася за:
 Лим – река в Сърбия, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина
 Лим – село във Великобритания
 Жан-Юг Лим (Jean-Hugues Lime, роден 28.12.1958) – френски киноартист, кинорежисьор и сценарист